Por Barstow pode estar à procura de:
 Barstow (Califórnia)
 Barstow (Maryland)
 Barstow (Texas)

Ver também 
 Burstow

Desambiguações de topônimos